Salzmann, počeštěno též Salcman je příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Auguste Salzmann (1824–1872) – francouzský archeolog a fotograf
 Richard Salzmann (* 1929) – český politik, právník a finančník
 Zdeněk Salzmann (* 1925) – český lingvista, antropolog a folklorista

 ženský tvar s přechýlením

 Eva Salzmannová (* 1958) – česká herečka

 Salcman
 Martin Salcman – český malíř a vysokoškolský pedagog